Il doppio del torneo di tennis Azores Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Azores Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Brent Haygarth e Scott Patridge. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Andrew Castle e Nduka Odizor (tds n. 1) con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3.

Teste di Serie

  Andrew Castle /  Nduka Odizor (finale)
  Doug Flach /  Ken Flach (semifinali)

  Juan Carlos Báguena /  Vicente Solves (semifinali)
  Ugo Colombini /  Gianluca Pozzi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Azores Challenger 1990